Tempe – wąwóz w greckiej prowincji Tesalia
 Tempe – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arizona

Zobacz też 
 tempeh